Le District administratif nord-est (en , ) est l'un des 12 districts de Moscou.

Il compte en 2010 une population de .

C'est dans ce district administratif que l'on retrouve : la gare de Saviolovo, la gare de Riga, la tour Ostankino, le domaine d'Ostankino, le Centre panrusse des expositions, le jardin botanique etc.

Divisions administratives 
Il est composé des dix-sept districts municipaux suivants :
 Alekseïevski ()
 Altoufievski ()
 Babouchkinski ()
 Bibirevo ()
 Boutyrski ()
 Lianozovo ()
 Lossinoostrovski ()
 Marfino ()
 Marina Rochtcha ()
 Ostankinski ()
 Otradnoïe ()
 Rostokino ()
 Sviblovo ()
 Severny ()
 Severnoïe Medvedkovo ()
 Ioujnoïe Medvedkovo ()
 Iaroslavlski ()

Voir aussi

Articles connexes 
 Oblast de Moscou
 Divisions administratives de Moscou

Liens externes